

Cinema 
 Tenerezza (La tendresse) – film del 1930 diretto da André Hugon
 Tenerezza – film del 1987 diretto da Enzo Milioni

Letteratura 
 Tenerezza (Tenderness) – romanzo di Robert Cormier del 1998